

Toponyme 

 Roquebrune, commune française du Gers ;
 Roquebrune, commune française de la Gironde ;
 Roquebrune, ancien nom de Roquebrune-Cap-Martin, commune française des Alpes-Maritimes ;
 Roquebrune-sur-Argens, commune française du Var.

Patronyme 

 Micheline Roquebrune (1929-), artiste-peintre française ;
 Robert de Roquebrune, romancier canadien.

Patronyme canadien
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France